A Temporada da International Touring Car Championship de 1996 foi a segunda edição da competição de turismo internacional e a 13º temporada do formato Meisterschaft da DTM. A serie contou com os carros: Mercedes-Benz, Alfa Romeo e Opel, a série teve treze rodadas. O campeão foi o alemão Manuel Reuter. 

Foi a segunda edição que a DTM propôs ser uma Categoria de Turismo Internacional com corridas e pilotos em um certame internacional com provas saindo da Europa, incluindo provas em Interlagos e Suzuka, e não apenas no entorno da Alemanha. Após esta temporada a competição foi descontinuada, e a DTM só voltou a a ser disputada em 2000.

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
1996 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 1996